Procynodictis (Процинодиктис — „прије Цинодиктиса”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Род Procynodictis је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Procynodictis.

Временска распрострањенст рода Procynodictis унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 X. Wang (1994.) "Phylogenetic systematics of the Hesperocyoninae (Carnivora: Canidae)." Bulletin of the American Museum of Natural History 221:1-207
 
 Donald R. Prothero and Robert J. Emry (1996.) The Terrestrial Eocene-Oligocene Transition in North America 

†
Изумрли сисари Северне Америке